Hans Henrik Schou eller H.H. Schou kan henvise til flere personer, blandt andre:
 Hans Henrik Schou (købmand) (1797-1870) – dansk købmand og politiker, medlem af Landstinget
 Hans Henrik Schou (fabrikant) (1858-1932) – dansk fabrikant, grundlægger af Atlas og numismatiker
 Hans Henrik Schou (maler) (1884-1949) – dansk maler og forsikringsdirektør, foregåendes søn
 Hans Henrik Schou (direktør) (1860-1928) – dansk direktør